Il singolare maschile del McDonald's Burnie International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Bernard Tomić era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Chris Guccione.

Guccione non ha disputato la finale contro Flavio Cipolla.

Teste di serie

  Marinko Matosevic (primo turno)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Grega Žemlja (primo turno)
  Carsten Ball (primo turno)

 Lukáš Rosol (primo turno)
 Yūichi Sugita (secondo turno)
 Ivo Minář (primo turno)
 Tatsuma Itō (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

McDonald's Burnie International 2011
ATP Challenger Tour 2011